Les Championnats d'Europe de tennis de table 2019 ont lieu du 3 au  à Nantes en France. Seuls les tableaux par équipes sont disputés, en alternance une année sur deux avec les championnats d'Europe individuels.

Un tournoi de qualification est organisé en amont réparti sur deux groupes :
 Le groupe A est composée des 18 meilleures équipes européennes qui sont qualifiées mais le rang permet d'établir la composition des chapeaux
 Le groupe B est composée respectivement de 21 équipes masculines et 17 féminines et seules les premières participeront aux championnats dans le chapeau des moins bien classées.

La compétition commence par une phase de poules sur trois jours avec 8 groupes de trois équipes et se poursuit en phase finale avec les quarts de finales puis les demies et enfin finales.

Messieurs par équipes 

Phase finale

Dames par équipes 

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
 

2019
Sport en septembre 2019
Tennis de table en 2019
Tennis de table en France
Sport à Nantes
Tennis de table
Championnat d'Europe en France